Cet article donne la liste par ordre alphabétique des députés béninois de la  législature (2007-2011)

Liste des députés

Liens externes 
  Liste des députés de la  législature Consulté le

Voir aussi 
 Assemblée nationale (Bénin)
 Liste des parlements actuels
 Politique du Bénin

05
Politique au Bénin